Арройюш () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Жорже-де-Арройюш — парафія.